El Palmar kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 El Palmar (ort i Dominikanska republiken), Baoruco,

Guatemala 

 Municipio de El Palmar, kommun, 
 El Palmar (kommunhuvudort), Departamento de Quetzaltenango,

Mexiko 

 El Palmar, San Luis Potosí, Tamuín, 
 El Palmar [Estación el Palmar], ort, Veracruz, Emiliano Zapata, 
 El Palmar, Tihuatlán, 
 El Palmar, Chichiquila, 
 El Palmar, Chiapa de Corzo, 
 El Palmar, Guerrero, 
 El Palmar, Tabasco, Cunduacán, 
 El Palmar, Hueyapan de Ocampo, 
 El Palmar, Calpan, 
 El Palmar, Michoacán de Ocampo, 
 El Palmar, Papantla, 
 El Palmar, Oaxaca, 
 El Palmar, Hidalgo, 
 El Palmar, La Trinitaria, 
 El Palmar, Santiago Tuxtla,